Боал може да се односи на:

 Боал (Мен и Лоара), насељено место у Француској, у департману Мен и Лоара
 Боал (Морбијан), насељено место у Француској, у департману Морбијан